Spojení písmen D, S a P může mít různé významy:

 digitální signálový procesor
 dokumentace pro stavební povolení
 dokumentace skutečného provedení – typicky DSPS (SKP) – dokumentace skutečného provedení stavby
 demand side platform
 doktorský studijní program – jeden z vysokoškolských studijních programů, též postgraduální studium

Zkratky